L'Aéroport international de Tōkyō-Haneda se situe dans le quartier d'Haneda à Tōkyō
 Kentarô Haneda est un compositeur japonais connu notamment pour ses musiques de film et de jeu vidéo